Dans le monde imaginaire de Stargate, le Stargate Command (SGC) est une branche secrète de l'US Air Force qui gère les opérations du programme Porte des étoiles, incluant l'opération de la porte, l'envoi de missions d'exploration sur les mondes extra-terrestres et la récupération de technologies extra-terrestres (dont la plupart ont été développées par des civilisations étrangères descendantes des humains, déportées de la Terre il y a des milliers d'années) pour défendre la Terre contre les menaces extra-terrestres.

Le programme Porte des Étoiles 

Le programme Porte des Étoiles relève de l'armée de l'air des États-Unis. C'est un programme top secret, inconnu du public et qui répond directement au Président des États-Unis. Aujourd'hui, le programme Porte des Étoiles est sous l'autorité du Système de défense terrien et sous la surveillance d'une organisation civile internationale (CIS). Néanmoins, ce programme est toujours classé top secret, prétextant qu'il y aurait un mouvement de panique si le public le découvrait.

Technologies utilisées

La Porte des étoiles 

Une porte des étoiles (« chappa'ai » en goa'uld) est un dispositif destiné à manipuler l'espace-temps, principalement dans le but de créer un trou de ver (aussi appelé vortex dans la version française de la série) pour voyager rapidement entre deux points de l'espace-temps.

La principale utilisation d'une porte des étoiles est donc de voyager très rapidement d'un endroit à un autre de la galaxie en utilisant un tunnel hyperspatial vers une autre porte des étoiles à condition que celle-ci se trouve sur une planète ou son orbite.
Cette téléportation est possible en décomposant la matière constituant le voyageur au niveau subatomique et en envoyant le flux de matière à travers le vortex créé.

L'Iris 

L'iris est un bouclier qui permet d'éviter que des étrangers hostiles, tels que les Goa'ulds, envahissent le SGC par la porte des étoiles. Ce dispositif crée une barrière de quelques micromètres devant l'horizon des événements du vortex, empêchant n'importe quelle matière de se rematérialiser complètement. Lorsqu'un objet ou une entité tente de traverser la porte alors que l'iris est activé, il vient s'y écraser et se désintègre totalement. L'iris empêche également la formation du « kawoosh » habituellement vu quand le trou de ver s'établit. Il peut être ouvert pour le retour d'une équipe SG, mais est fermé en cas d'attaque étrangère. L'iris se compose d'un alliage de trinium et de titane depuis la saison 2, remplaçant l'iris en titane d'origine.

Au cas où l'iris serait forcé ou devrait être laissé maintenu ouvert parce qu'une équipe SG revienne sous le feu ennemi, le procédé standard indique qu'une équipe de défense fortement armée doit être présente, afin d'assurer la défense en cas d'invasion étrangère.

Le DHD 

Un Dial Home Device (DHD) est un appareil de télécommunication permettant d'entrer les coordonnées de la planète avec laquelle la porte doit créer une connexion. Ce dispositif a été découvert la première fois sur Abydos par Jackson. La plupart des portes des étoiles sont accompagnées d'un DHD. Chaque glyphe sur la porte des étoiles correspond à un glyphe sur le DHD. Après que les glyphes ont été entrés dans le dispositif, il suffit d'appuyer sur son centre rouge en forme de dôme pour le voir s'illuminer et ainsi activer la porte des étoiles. Mais il faut que l'adresse tapée soit valide et existante (6 glyphes pour la destination plus un  pour le point d'origine), sinon la porte ne peut pas s'activer. Le DHD fournit en énergie la porte des étoiles qui lui est associée. La Terre n'ayant pas de DHD fonctionnel, l'US Air Force utilise au SGC trois superordinateurs pour piloter la porte des étoiles et des câbles supraconducteurs pour alimenter la porte en énergie.

Les MALP 

La sonde MALP ou « sonde de laboratoire analytique mobile » (Mobile Analytic Laboratory Probe en anglais) est un robot d'exploration destiné à franchir la porte et à envoyer des informations sur l'environnement de la planète visitée, telles que la composition de l'atmosphère, les niveaux de radiations, les traces de vie et de civilisations ou la présence d'un DHD fonctionnel pour le retour. L'entrepôt où ils sont rangés est le « MALP storage ». Une intelligence extra-terrestre s'était logé dedans., essayant de communiquer via les MALP.

Le MALP est équipé d'un ensemble audio-vidéo afin de communiquer une image au SGC, d'un bras articulé pour échantillonnage et composition sur le DHD et d'un radar qui peut détecter les vaisseaux entrant dans l'atmosphère. Certains modèles de MALP ont été modifiés pour des missions spécifiques (transport de matériel, transport d'armes nucléaires ou plateforme d'armes lourdes).

Le Système de défense terrien 

Le Système de défense terrien est le centre de commandement du programme Porte des Étoiles. Il est responsable de tous les moyens de défense de la Terre. Cela comprend le SGC, les F-302, le BC-303, la flotte de BC-304, l'avant-poste des Anciens en Antarctique, la mission civile Atlantis, le projet Icare ainsi que l'expédition du Destinée. Le Système de défense terrien a été créé après la bataille de l'Antarctique contre Anubis.

À l'origine, ce centre de commandement était dirigé par le Lieutenant-général George Hammond, bien qu'il ait pris sa retraite. Le Système de défense terrien est maintenant dirigé par le Lieutenant-général Jack O'Neill, et son quartier général est situé au sein du Pentagone.

Le complexe 

Le SGC agit en tant que station sécurisée pour toutes les activités de la porte des étoiles. Il est, en temps normal, commandé par un major-général et opéré par un personnel d'experts scientifiques, un personnel de soutien militaire, quelques troupes d'élite et plusieurs équipes SG (comme SG-1). À peu d'exceptions près, tous les épisodes de Stargate SG-1 débutent et se terminent au SGC. Avant la diffusion de la neuvième saison de Stargate SG-1, les auteurs prévoyaient renommer la série Stargate Command (probablement pour être en conformité avec l'appellation de sa série sœur : Stargate Atlantis). Ce changement n'a finalement jamais eu lieu.

Le complexe militaire a été creusé à l'intérieur de la montagne de Cheyenne (Cheyenne Mountain en anglais) à Colorado Springs. L'astuce des scénaristes repose sur l'affectation de cette base : c'est le NORAD (le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord). Le SGC se trouve en dessous du NORAD. Ce commandement militaire assure la défense spatiale et aérienne des États-Unis et du Canada. Le complexe est conçu pour résister à une attaque nucléaire, puisqu'il fut construit en pleine guerre froide.

Niveau 28

Salle d'embarquement 
C'est sans doute la zone la plus importante du SGC. La porte des étoiles est au centre, avec une rampe d'accès. Les fenêtres de la salle des opérations donnent directement sur la zone d'embarquement.

Salle de contrôle 
C'est ici que se trouve l'ordinateur qui permet de piloter la porte des étoiles et activer l'iris. De cette pièce on peut accéder à la salle d'embarquement ou monter vers la salle de conférence.

Salle de la dalle 
Elle contient la dalle qui recouvrait la porte.

Système d'autodestruction 
Cette salle contient les ordinateurs qui gèrent l'autodestruction. On y accède par le couloir B5. Deux officiers sont requis pour activer cette procédure : ils doivent tourner une clé en même temps et rentrer un code. Passé un délai variable, une bombe thermonucléaire détruit la colline sous laquelle se trouve le SGC.

Armurerie 
Toutes les armes dont se servent les équipes SG se situent à ce niveau.

Niveau 27

Salle de conférence 
C'est là que les équipes SG viennent faire leurs rapports de missions au général de la base. On y voit beaucoup de scènes où SG-1 se prépare ou débriefe ses missions. Elle est composée d'une table au centre avec quatre sièges en cuir noir à droite et à gauche de la table et un autre au bout pour le général. Il y a aussi un écran de télévision (grand écran, visionnage de vidéos, de planètes). Il y a aussi des drapeaux et des tableaux ainsi qu'un panneau avec les différents niveaux du DEFCON.

Bureau de l'officier commandant de la base 
C'est le commandement du SGC. Le bureau possède un téléphone rouge, en liaison directe avec la Maison-Blanche, le président étant le supérieur direct du programme porte des étoiles.

Niveau 26 & 25

Quartiers des VIP 
Les membres des équipes SG et les membres les plus importants du SGC ont des quartiers privés à ces niveaux, SG-1 est au niveau 25.

Niveau 24

Salle des MALP et de l'ordinateur central 
Les sondes MALP sont préparées et réparées ici. L'ordinateur central du SGC est sous bonne garde.

Niveau 23

Centrale d'alimentation de secours 
Générateurs et batteries sont prêts en cas de panne du système principal.

Niveau 22

Le mess 
Les cuisines, les cafétérias principales et un mess plus petit sont situés à ce niveau. Il comporte quelques salles d'isolement privées.

Niveau 21

Infirmerie 
Elle est dirigée par le  Janet Fraiser (saison 1 à 7) puis par le  Carolyn Lam (depuis la saison 9). Elle possède une salle d'opération entièrement équipée et les meilleures technologies de soins connues de la Terre. L'infirmerie a inclus au fil des épisodes des technologies goa'ulds comme, entre autres, un appareil de guérison dont le capitaine Samantha Carter se sert pour guérir Cronos lors d'un sommet qui a lieu au sein du SGC.

Niveau 20 & 19

Laboratoires scientifiques 
La recherche et le développement sont effectués au niveau 19. Les projets sont liés aux missions des équipes SG. Les projets à plus grande échelle concernent la zone 51. Le bureau de Carter et les laboratoires de Lee et de Felger se situent au niveau 19. Le niveau 20 abrite des laboratoires et des installations de fabrication et de réparation.

Niveau 18 & 17

Bureaux des recherches culturelles 
Les civils importants du SGC ont des bureaux et des laboratoires au niveau 18. Les recherches sur les espèces d'aliens et les artéfacts culturels sont conduites ici. Le bureau du  Daniel Jackson et la bibliothèques d'archéologie s'y trouvent aussi.

Le niveau 17 n'est pas installé. Il a été préservé dans l'éventualité d'un agrandissement du SGC.

Niveau 16

Bunker de commandement et station de surveillance 
La sécurité de la base et les opérations d'urgence sont situées ici. Il s'agit d'une sous-station de commande semblable à la salle de contrôle.

Il contient une petite salle de surveillance vidéo et d'équipements de communications lié à toutes les fonctions essentielles du SGC.Il peut communiquer aussi avec l’extérieur de la base.

Il sert aussi à surveiller les exercices entrainement .

Cellules 
Elles servent à contrôler soit les Goa'ulds, soit les personnes potentiellement dangereuses qui viennent de la porte des étoiles ou qui pourraient divulguer l'existence de la porte des étoiles. Ce sont les silos de missiles nucléaires de la base qui ont été transformés en cellules. On peut les voir dans l'épisode où SG-1 rapporte d'une planète une maladie qui transforme Homo sapiens en Homo neandertalensis.

Niveau 15 à 12

Logements 
Les quartiers des civils et des militaires de la base se trouvent à ces niveaux. Officiers et personnels importants logent au niveau 25.

Le niveau 15 dispose d'un imposant monte-charge qui dessert les niveaux 12 à 28.

Niveau 11 & 10

Réservoirs d'eau, système d'épuration d'air 
Les réservoirs contiennent une réserve d'eau de trois mois. Les équipements d'épuration d'air sont au niveau 10.

Segmentation du SGC 
Le niveau 11 divise en deux le SGC avec un système d'ascenseur.

Un premier ascenseur gère du niveau 1 au niveau 11. Puis, pour descendre dans les niveaux inférieurs, il faut prendre un second ascenseur. Ceci contribue à une sécurité supplémentaire car ce niveau dispose d'un système de contrôle d'accès qui bloque les accès aux zones plus sensibles.

Niveau 9 & 8

Centrale électrique 
Un immense réseau de disjoncteurs et de transformateurs régule l'alimentation de la base.

Niveau 7 à 5

Stockage 
Ces niveaux renferment les fournitures de la base et la nourriture. Certaines pièces peuvent servir de lieu d'hébergement à des réfugiés.

Niveau 4 à 2

Administration 
Les trois premiers niveaux sont consacrés au bureau et aux services de fonctionnement quotidien.

Niveau 1 
Tunnels d'entrée et poste du contrôle d'accès. C'est à ce niveau que l'on voit se fermer les portes blindées lors des mises en quarantaine que décrète le général de temps à autre.

NORAD 

Le Commandement de la Défense Aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD ou ) est une organisation américano-canadienne dont la mission est la surveillance de l'espace aérien nord-américain. Dans l'univers de Stargate, le programme porte des étoiles se situe en fait sous la base de Cheyenne Mountain, en dessous des locaux superficiels du personnel de surveillance.

Le personnel

Le Commandement du SGC

Garnison 
Les équipes SG sont des groupes d'exploration interplanétaires du Stargate Command. Elles sont au nombre de 25. Généralement composées de , dont un archéologue spécialisé en langues et civilisations anciennes, avec l'espoir qu'il puisse communiquer avec les autochtones rencontrés, la plupart provenant de civilisations humaines de la Terre ; cependant, certaines équipes sont spécialisées dans le soutien militaire, d'autres dans le sauvetage ou encore l'exploration et la recherche archéologique. Leur principal objectif est d'explorer les différentes planètes de la Voie lactée en utilisant la porte des étoiles, et d'entrer en contact avec d'autres peuples pour une éventuelle alliance et de chercher de nouvelles technologies susceptibles de défendre la Terre contre d'éventuels envahisseurs.

Les équipes SG

L'équipe SG-X 
SG-X : ne fait pas partie de SGC, mais désigne un groupe de jeunes esclaves humains formés par des Jaffas au service d'Apophis. Ils furent entraînés avec des armes et des uniformes identiques à ceux du SGC dans le but d'infiltrer la Terre.

Équipe Rouge 
Équipe médicale du SGC composé du Lieutenant Bernie Ackerman, du Docteur Reimer et de Grimsby. Ils effectuaient des vaccins sur la planète 865, lorsqu'ils furent envoyés sur Vagonbrei pour aider SG-1 à découvrir ce qui avait décimé la population de ce monde. Les trois membres furent infectés par un parasite du sommeil, le même qui avait tué les habitants de la planète. Ackerman fut le premier à s'endormir, n'ayant pas dormi depuis près de 40 heures, et en mourut. Reimer fit une crise cardiaque à la suite d'un excès de médicaments pour ne pas s'endormir, Daniel et Carter essayèrent de le sauver mais sans succès. Grimsby s'endormit lui aussi, mais on ignore s'il put être soigner à temps comme les membres de SG-1

Équipe Médicale 
L'équipe médicale du SGC sous les ordres du major/docteur Janet Fraiser (jusqu'à la saison 7) puis du docteur Carolyn Lam (depuis la saison 9).

Équipe Scientifique 
Le SGC possède aussi une équipe de scientifiques qui travaille sur les technologies extraterrestres.
 Docteur Bill Lee
 Jay Felger
 Chloé, assistante de Jay Felger

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Organisations de Stargate
 Personnages de Stargate SG-1 et Personnages de Stargate Atlantis.
 Planètes de Stargate
 Stargate, la porte des étoiles, le film de Roland Emmerich.
 Stargate SG-1, Stargate Infinity, Stargate Atlantis et Stargate Universe, séries dérivées du film.

Liens externes 
  GateWorld.net

Lieu de Stargate
Organisation de Stargate
Lieu fictif aux États-Unis